Olivera steht für:

 Olivera (Name), Familienname und weiblicher Vorname, siehe dort auch für Namensträger
 Olivera (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Olivera (Brecha 2), Ort im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Olivera (Uruguay), Ort im Departamento Salto, Uruguay

Siehe auch:
 Oliveira